The Passing – film del 1912 diretto da George Nichols
 The Passing – film del 1985 diretto da John Huckert
 The Passing – film del 2011 diretto da John Harwood